Il campionato di Primera División 2021, conosciuto anche con il nome di Liga Profesional 2021 è stata la 92ª edizione del massimo torneo calcistico argentino. 

La competizione è iniziata il 17 luglio 2021 e si è conclusa il 12 dicembre 2021. Al torneo hanno partecipato 26 squadre, tra cui le due neopromosse dalla Primera Nacional 2020, il Sarmiento e il Platense.

A vincere il campionato è stato il River Plate, che in tal modo si è aggiudicato il suo 37º titolo nella sua storia.

Formato 
Il regolamento del campionato prevedeva lo svolgimento di un unico girone di sola andata per un totale di 25 partite. La squadra campione si è qualifica anche per la Coppa Libertadores 2022. Le altre squadre partecipanti alle coppe internazionali sono state determinate dalla classifica aggregata (Tabla Anual), che ha tenuto dei risultati di questo campionato e della Copa de la Liga Profesional.

Qualificazione alle coppe internazionali

Coppa Libertadores 2022 

 Squadra vincitrice della Copa Diego Armando Maradona:  (ARG 1)
 Squadra vincitrice del campionato:  (ARG 2)
 Squadra vincitrice della Coppa Argentina 2019-2020:  (ARG 3)
 Squadra miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione delle tre squadre precedenti:  (ARG 4)
 Squadra seconda miglior classificata nella Tabla anual:  (ARG 5)
 Squadra terza miglior classificata nella Tabla anual:  (ARG 6)

Coppa Sudamericana 2022 

 Squadra vincitrice dello spareggio di qualificazione nella Copa Diego Armando Maradona:  (ARG 1)
 Squadra miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2022:  (ARG 2)
 Squadra seconda miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2022:  (ARG 3)
 Squadra terza miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2022:  (ARG 4)
 Squadra quarta miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2022:  (ARG 5)
 Squadra quarta miglior classificata nella Tabla anual ad esclusione di quelle qualificate per la Coppa Libertadores 2022:  (ARG 6)

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornati al 5 dicembre 2021. In corsivo gli allenatori con incarico ad interim.

Classifica 

Legenda
      Squadra campione e qualificata alla Coppa Libertadores 2022.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Calendario e risultati

Retrocessioni 
Il regolamento non ha previsto alcuna retrocessione in questa stagione; tuttavia la cosiddetta tabla de descenso è aggiornata con i risultati della stagione attuale, che saranno presi in considerazione per le retrocessioni della stagione successiva.

Tabla Anual 
La tabla anual prende in considerazione i punti ottenuti da ogni squadra sia nella Copa Diego Armando Maradona che in questa edizione del campionato. Questa classifica viene utilizzata per determinare le squadre qualificate alle coppe internazionali.

Legenda
      Squadre qualificate alla Coppa Libertadores 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Sudamericana 2022.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 2021
Campionato argentino di calcio